Държава може да се отнася за:

 Държава, политическа общност
 „Държавата“, сократически диалог от Платон
 „Държавата“, творба от Зенон от Китион
 „За държавата“, творба на Цицерон
 Държава, село в Чирпанско
 Държава, символ на монархическата власт